Der Badminton World Cup 1987 fand vom 30. September bis zum 4. Oktober 1987 im Stadium Negara in Kuala Lumpur statt. Das Preisgeld betrug 122.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Endrunde

Dameneinzel

Endrunde

Herrendoppel

Endrunde

Damendoppel

Endrunde

Mixed

Endrunde

Weblinks 
 
 Helah jaguh untuk kelirukan lawan
 Battle of lethal left-handers

1987
World Cup 1987
World Cup 1987